Каллінік (, Той хто одержує славетні перемоги) — епіклеса Геракла та елліністичних монархів, яка згодом перетворилася у ім'я.

За легендою, перший жертовник Гераклу Каллініку був побудований Теламоном у захопленій Трої.

 Мітрідат I Каллінік — цар Коммагени у 109 — 70 до н. е.
 Антіох VII Мегас Сотер Евергет Каллінік — басилевс Держави Селевкідів у 138—129 до н. е.
 Антіох XIII Діоніс Каллінік, Антіох XIII Діоніс Філопатор Каллінік (Азійський) — басилевс Держави Селевкідів у 68—64 до н. е.
 Селевк II Каллінік (дав.-гр. Σέλευκος Β' Καλλίνικος; нар. 265 до н. е. — пом. 225 до н. е.) — басилевс Держави Селевкідів у 246—225 до н. е.

 Каллінік з Геліополя (д/н — після 678) — архітектор й науковець Візантійської імперії.
 Каллінік Ольвійський — керівник і оратор Ольвії.
Каллінік (Чернишов) - єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії РПЦвУ.